Achiel Bruneel (1918-2008), coureur cycliste belge ;
 Alain Bruneel, homme politique français, député du Nord ;
 Gustave Bruneel de la Warande (1863-1932), homme politique belge, sénateur ;
 Henri Vercruysse-Bruneel (1789-1857), homme politique belge, membre du Congrès national ;
  (1899-1959), homme politique belge.